Cascinale ima više značenja:
 Cascinale, Mantua
 Cascinale, Novara